Kami
Kami (god)
Kami (uitgeverij), een Franse uitgeverij van strips.
Kami (Kochi), een stad in de Japanse prefectuur Kochi.
Kami (Miyagi), een stad in de Japanse prefectuur Miyagi.
Kami (Hyogo), een gemeente in de Japanse prefectuur Hyogo.
Kami (Nagano), een gemeente in de Japanse prefectuur Nagano.
De almachtige, een personage uit Dragon Ball die in de Japanse versie Kami-sama (God) heet en in sommige Engelstalige versies simpelweg Kami.

Kamikami / Kami Kami
 Kamikami, trompetvogel, psophia crepitans, vogel in het noorden van Zuid-Amerika
 Kami Kami Airstrip, een vliegveld in het oosten van Suriname